Chiesi Farmaceutici – azienda farmaceutica italiana
 Pietro Chiesi – ciclista su strada italiano